Алексей Щербатов:
 Щербатов, Алексей Григорьевич (1777—1848) — генерал от инфантерии.
 Щербатов, Алексей Григорьевич (1848—1912) — князь, Подольский губернский предводитель дворянства.
 Щербатов, Алексей Павлович (1910—2003) — князь, президент Союза Российских Дворян Северной и Южной Америки, член Русской Академической Группы, почетный член Конгресса русских американцев
 Щербатов, Алексей Петрович (1750—1796) — князь, русский генерал, герой русско-турецких войн.